José Lavalle ist der Name folgender Personen:

* José Antonio de Lavalle (1833–1893), peruanischer Schriftsteller und Diplomat
 José María Lavalle (1902–1984), peruanischer Fußballspieler